De grappen van Lambik 7 (oude reeks), uitgegeven in 1962.
 De grappen van Lambik 7 (nieuwe reeks), uitgegeven in 2006.